Пришибинский сельский совет — муниципальное образование в составе Енотаевского района Астраханской области, Российская Федерация. Административный центр — село Пришиб.

Географическое положение 
Сельсовет расположен в 230 км от областного центра и 67 км от районного центра на севере области. Граничит на юго-западе с землями Республики Калмыкии и муниципального образования «Ветлянинский сельсовет», на северо-западе с территорией Никольского сельсовета, на северо-востоке с Ахтубинским районом. С севера на юг протекают реки Бобёр и Волга, по территории сельсовета проходит трасса Астрахань — Москва. Общая площадь земель муниципального образования составляет 72822 га.

Население 

Население на 2011 год — 1262, из них работающих — 252, безработных в трудоспособном состоянии — 536, пенсионеров — 235, детей от 0 до 18 лет — 239.

Национальный состав:
 Русские — 716
 Чеченцы — 323
 Казахи — 131
 Корейцы — 22
 Украинцы — 15
 Калмыки, аварцы — 12
 Чуваши, мордва, таджики — 7
 Лакцы — 5
 Татары, узбеки — 2
 Кумыки — 1

Состав 
В состав сельсовета входят следующие населённые пункты:

Хозяйство 
Основная отрасль экономики — сельское хозяйство. Развиты личные подсобные хозяйства (340) и крестьянско-фермерские хозяйства (27). Наблюдается тенденция увеличения поголовья КРС и овец.

Объекты социальной сферы 
На территории сельсовета функционирует врачебная амбулатория, действует средняя школа на 195 мест, детский сад «Колобок» на 39 мест; в с. Пришиб действует дом культуры со зрительным залом на 200 мест, сельская и школьная библиотеки. В сельском Доме культуры организованы и работают клубы.

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации

Енотаевский район
Сельские поселения Астраханской области